Branz ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Branz (1896–1972), deutscher Bibliothekar, Kommunalpolitiker (SPD), Widerstandskämpfer und KZ-Häftling
 Lotte Branz (1903–1987), deutsche Politikerin (SPD) und Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime
 Werner Branz (* 1955), österreichischer Kunstfotograf

Siehe auch:
 Brands
 Brandts
 Pranz